Argentinië:
 Santa Clara (Jujuy), een plaats in de provincie Jujuy
 Santa Clara de Saguier, een plaats in de provincie Santa Fe
 Santa Clara del Mar, een plaats in de provincie Buenos Aires

Spanje:
 Santa Clara (San Sebastian), een Spaans eiland in de Baai van La Concha in de stad San Sebastian
 Santa Clara (Santa Cruz de Tenerife), een wijk in de stad Santa Cruz de Tenerife
 Santa Clara (Sevilla), een wijk in de stad Sevilla

Verenigde Staten:
 Santa Clara (Californië), een stad in de staat Californië
 Santa Clara (New Mexico), een plaats in de staat New Mexico
 Santa Clara (Puerto Rico), een plaats in de vrijstaat Puerto Rico
 Santa Clara (Texas), een plaats in de staat Texas
 Santa Clara (Utah), een plaats in de staat Utah
 Santa Clara County, een county in de staat Californië
 Santa Clara Pueblo, een plaats in de staat New Mexico
 Santa Clara Valley, een vallei ten zuiden van de San Francisco Bay in Noord-Californië

Overige:
 Santa Clara (Chili), een Chileens eiland in de Juan Fernández-archipel in de Grote Oceaan
 Santa Clara (Coimbra), een plaats in Portugal
 Santa Clara (Cuba), een stad in de Cubaanse provincie Villa Clara
 Santa Clara (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement San Vicente
 Santa Clara (Gabon)
 Santa Clara (vulkaan), een vulkaan in Nicaragua
 CD Santa Clara, een Portugese voetbalclub